Gabriel Ranvier – attivista francese
 Louis-Antoine Ranvier – medico francese
 Pauline Ranvier – schermitrice francese